ASSR steht als Abkürzung für:

 Autonome Sozialistische Sowjetrepublik
 Auditory steady state responses (siehe Frühe akustisch evozierte Potentiale)

Abkürzung